Заберёзки () — село,
Конюховский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123084802. Население по переписи 2001 года составляло 112 человек .

Географическое положение 
Село Заберёзки находится на расстоянии в 2,5 км от села Выбудов.
По селу протекает пересыхающий ручей.

История 
 1462 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.

Примечания